Trubač může být:

 Trubač – značka piva
 trubač (muzikant) – člověk-muzikant troubící na trumpetu nebo jiný žesťový hudební nástroj
 trubač (rostlina) (Bignonia) – rod rostlin z čeledi trubačovité
 křivouš (Campsis), zvaný též trubač – rod rostlin z čeledi trubačovité
 labuť trubač – velký pták z řádu vrubozobých
 trubač agami – pták z řádu krátkokřídlých

příjmení
 Bohumil Trubač (1924-1994) – český fotbalista
 Daniel Trubač (* 1997) – český fotbalista

Česká příjmení